Скоч ( – шотландски) може да се отнася за:

 Скоч – вид лепенка;
 Скоч уиски – шотландско уиски;
 Скоч - Итало Диско група;